El nombre Lucho González puede referirse a dos personas:

 Lucho González (1946-), guitarrista y compositor argentino-peruano.
 Lucho González (1981-), futbolista argentino.